Керимов, Юсиф Мусеибович (; ) — инженер, изобретатель. Почетный энергетик СССР. Почетный инженер Азербайджана. Один из основателей гидроэлектрической отрасли Азербайджана.

Биография 
Окончил Азербайджанский индустриальный институт в 1948 году.

В 1968—1980 годах возглавлял Министерство Энергетики и Электрификации Азербайджанской ССР, которое впоследствии было преобразовано в Главное Управление Энергетики и Электрификации («Азглавэнерго»).

Начальник производства «Азглавэнерго» (в настоящее время «Азерэнержи»). 

Является автором многочисленных научных работ, статей и патентов, которые по сей день используются во всем мире, в том числе в Азербайджане, США, Канаде, Австралии, Японии и других странах.

Награды 
 Почетный энергетик СССР
 Почетный инженер Азербайджана

Основные научные труды 
 US 3992566 (A), Aerodynamic aerial conductor vibration damper, KERIMOV JUSIF MUSEIBOVICH, Nov 16, 1976

Интервью 
 «Энергетика буксует на мазуте», «Неделя», 03.23.2001

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Почётные энергетики СССР